Desa Klampokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klampokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 113,47), Jawa Timur, 
 Desa Klampokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,83, long 113,95), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar